

Összefoglaló 
Amikor Adam, Bree és Chase elmennek az iskolába, véletlenül bekapcsol Chase kommandóalkalmazása, Spike, aki elintéz egy meccset az iskola focicsapatával, így a bionkiusoknak és Leo-nak meg kell küzdeniük a csapattal, és mivel Spike velük van, Leo és a többiek úgy gondolják, hogy simán nyerhetnek. Ám a mérkőzés alatt Spike kikapcsol, és ezért Chase kiborul, mert Mr. Davenport azt mondta nekik, hogy Spike nem kapcsolhat, be, de a többiek nem állították meg. De aztán, a szuperképességeikkel újra megpróbálják, de Chase, akinek dobnia kellett volna, összezavarodik, és ezért vesztenek.

Szereplők

Források 
A Kommandóalkalmazás az IMDb-n

Jegyzetek 

Laborpatkányok